Maisha est le premier single officiel du groupe pop/R&B sud-africain Jamali, ce morceau étant également le premier extrait de leur l'album éponyme(Jamali). C'est ce titre qui a propulsé la carrière du trio et qui les a rendu populaire dans leur pays natal.

Single musical sorti en 2005
Premier single